La 70.ª edición del Concurso Nacional de Belleza se llevará a cabo en noviembre de 2023 en la ciudad de Cartagena de Indias. En la velada de elección y coronación, la Señorita Colombia 2022, Sofía Osío Luna, de Atlántico, entregará la corona y las joyas reales a su sucesora, como Señorita Colombia 2023.

Jurados 
El panel de jurados está conformado por:
  El público colombiano por medio votos en la página web.

Resultados

Premios especiales 
La Corporación Concurso Nacional de Belleza y algunos patrocinadores hacen entrega de varios premios especiales durante las actividades preliminares del concurso.

(*) Elegida por votación del público en página web.

Representaciones

Candidatas           
4 candidatas han sido electas para competir por el título.

Regresos 
Este año varios departamentos y/o distritos vuelven al Concurso Nacional de Belleza, entre ellos Putumayo, cuya última partipicación fue en el año 2000

Participación en otros concursos 
Reinado del 20 de Enero
2023:  Sucre: Laura Sofía Paniagua Cohen (Ganadora)
Reinado Nacional del Turismo
 2021:  Putumayo: Claudia Marcela Chávez Roa

Próximos concursos departamentales

Referencias 

2023
Concursos de belleza en 2023
Colombia en 2023